Гейгнер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гейгнер, Давид Исаакович (1898— 1938)
 Гейгнер, Эмиль Давидович (род. 1920)